

Acronimi 
 Kernel mode-setting – impostazione della modalità e della risoluzione dello schermo nel kernel di un sistema operativo
 Key management system – sistema di gestione di chiavi crittografiche

Codici 
 KMS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kumasi (Ghana)
 kms – codice ISO 639-3 della lingua kamasau
 KMS – sigla della Kriegsmarine